Э́рленн Э́веренн Бьёнтегор (; ) — норвежский биатлонист, победитель и призёр чемпионатов мира среди юниоров.

Карьера 
На соревнованиях международного уровня дебютировал в 2008 году на юниорском чемпионате мира в Рупольдинге, выступая в возрастной категории до 19 лет. Там Эрленн завоевал серебро в составе эстафеты, а в личных гонках не поднялся выше десятой позиции.

Год спустя, в канадском Кенморе Бьёнтегор стал серебряным призёром спринта, а в гонке преследования сумел выиграть золотую медаль. Четвёртую медаль на юниорских первенствах норвежец завоевал в 2011 году на соревнованиях в Нове-Место, став бронзовым призёром эстафетной гонки.

На взрослых соревнованиях впервые выступил в ноябре 2010 года в рамках первого этапа Кубка IBU в Бейтостолене, где он в двух спринтерских гонках показал 29-е и 46-е места. Более регулярно на Кубке IBU Бьёнтегор стал выступать в сезоне 2011/12 и даже смог одержать первую профессиональную победу в Альтенберге, выиграв спринтерскую гонку.

Дебютировал в кубке мира 25 ноября 2012 года в составе смешанной эстафеты на первом этапе Кубка мира и в первом же старте смог завоевать со своей командой второе место.

В сезоне 2017/2018 в рамках шестого этапа кубка мира он завоевал свою первую личную награду на кубке мира заняв третье место в масс-старте.

Выступления на молодёжных чемпионатах мира

Юниорские и молодёжные достижения

Результаты на Олимпийских играх

Результаты на Чемпионатах мира

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания 

Биатлонисты Норвегии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Европы по биатлону